Джордж Не́льсон (): Нельсон, Джордж (1908—1986) — американский дизайнер.
 Нельсон, Джордж (род. 1950) — американский астронавт.